Бабагайское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Заларинском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Бабагай.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 948 человек, в том числе 482 мужчины и 466 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Бабагай
 Участок Жизневка
 Исаковка
 Участок Мариинск
 Муруй

Примечания 

Муниципальные образования Заларинского района
Сельские поселения Иркутской области